Всеобщие выборы в Сенегале прошли 25 февраля 1968 года, на которых избирались президент и депутаты Национального собрания. К моменту выборов в Сенегале была установлена однопартийная система, единственной разрешённой партией был Сенегальский прогрессивный союз. В результате на президентских выборах был переизбран единственный кандидат от партии Леопольд Седар Сенгор. На парламентских выборах избиратели голосовали за список из 80 кандидатов от Сенегальского прогрессивного союза, который и получил все 80 мест Национального собрания.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1968 год в Сенегале